Корочин — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Корочин — деревня в Ивацевичском районе Брестской области.

Россия 
 Корочин — хутор в Ахтубинском районе Астраханской области.